Игорь Мухин: 
 Мухин, Игорь Генрихович (1953—1990) — советский хоккеист.